Alegerile legislative în Republica Moldova au avut loc pe 27 februarie 1994.

Componența Comisiei Electorale pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova

Rezultate

Participarea electoratului

Voturile acumulate de partide, organizații social-politice și blocuri electorale

Voturile acumulate de partide, organizații social-politice și blocuri electorale pe raioane

Referințe
 Electorala 94. Documente și cifre. Ediție a Comisiei Electorale Centrale. Chișinău. Editura TISH, 1994. ISBN 5-85268-298-5

Alegeri legislative în Republica Moldova
1994 în Republica Moldova